Domb ist:
 der deutsche Name des Stadtteils der heutigen Stadt Kattowitz, siehe Dąb

Domb ist der Familienname folgender Personen:
 Cyril Domb (1920–2012), englischer theoretischer Physiker